Magoniella är ett släkte av slideväxter. Magoniella ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slideväxter
Magoniella